Симмах — латинское мужское имя:

Представители рода Симмахов 
В поздней античности большое влияние имел аристократический род Симмахов, самым известным представителем которого был знаменитый оратор Квинт Аврелий Симмах
 Аврелий Валерий Туллиан Симмах — консул 330 года.
 Марк Аврелий Нерий Симмах (?) — возможно, родственник предыдущего.
 Луций Аврелий Авианий Симмах — городской префект в 364—365 годах.
 Квинт Аврелий Симмах (ок. 340 — ок. 402) — оратор, один из последних вождей потомственной сенатской аристократии Древнего Рима, консул 391 года.
 Квинт Фабий Меммий Симмах — сын предыдущего, сенатор, претор.
 Аврелий Аниций Симмах — префект Рима 418—420 гг., очевидно, племянник Квинта Аврелия Симмаха.
 Квинт Аврелий Симмах — консул 446 года.
 Квинт Аврелий Меммий Симмах — консул 485 года, отчим Боэция.

Другие 
 Симмах — магистр оффиций (?) и патрикий начала VI века.
 Флавий Симмах — консул 522 г.
 Симмах — префект Африки 536—539 гг.

Религиозные деятели 
 Симмах Эвионит (ум. в первой половине III века) — переводчик Ветхого Завета на греческий язык.
 Симмах Капуанский — епископ Капуи в 424—440 годах, святой.
 Симмах (? — 19 июля 514) — папа римский с 22 ноября 498 по 19 июля 514.